Самсоново (Самсоновский) — исчезнувшее село в Шилкинском районе Забайкальского края. Расположено на правом берегу реки Шилка, у места впадения реки Канга.

Село ряд источников вводят в современную территорию города Шилка.

История 
Село Самсоново основано как ясачное зимовье в период 1654—1658 годов.

Село названо по имени нерчинского сына боярского Петра Самсонова. На 1735 год здесь уже была деревня, заселённая русскими.

География 
На противоположном левом берегу Шилки — одноимённый город.

Расстояние до районного центра: Шилка 4 км.

Расстояние до областного центра: Чита 178 км.

Расстояние до аэропорта: Чита 191 км.

Достопримечательности 
Объекты историко-культурного наследия (памятники археологии).

 Поселение — г. Шилка, 3,5 км юго-юго-вост. города, правый борт р. Канга 500 м от с. Самсонова
 Могильник плиточный — г. Шилка, 3,5 км юго-вост. города, южная окраина села Самсоново

Также в число месторождений минеральных вод в Шилкинском районе называли в 2006 году, наряду с Шивандинское, Линаки, Мирсаниха, Новоберезовское, и Самсоново.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Шилкинского района
Шилка (город)